Холмская епархия — епархия Константинопольской православной церкви (XIII век—1651).
 Холмская епархия — епархия Русской православной церкви (1905—1923).
 Холмская епархия — епархия Униатской церкви в Речи Посполитой (1596—1875).
 Люблинская и Холмская епархия — епархия Польской православной церкви (с 1875).
 Хелмско-Люблинская епархия — упразднённая епархия Римско-Католической церкви (1375—1807).